Rund um den Baldeneysee ist ein überregional bekannter, seit 1963 ununterbrochen am Baldeneysee in Essen ausgetragener Marathon, der jährlich am zweiten Sonntag im Oktober stattfindet. Er ist damit der älteste Marathon in Deutschland, der bis heute ohne Unterbrechung ausgetragen wird. Ausrichter ist der Sportverein TUSEM Essen, wobei die federführende Organisation von der Leichtathletikabteilung übernommen wird. Der Marathon wird ausschließlich ehrenamtlich durchgeführt und ist damit eine der wenigen vollständig vereinsgetragenen Veranstaltungen dieser Größe in Deutschland. Organisationsleiter der Veranstaltung ist Gerd Zachäus vom TUSEM Essen.

Geschichte 
Bis vor einigen Jahren wurde der Lauf offiziell als Tusem-Marathon bezeichnet, dann jedoch, um ihm ein besseres überregionales Profil gegenüber konkurrierenden Veranstaltungen wie beispielsweise dem sehr viel größeren Ruhrmarathon zu geben, in Essen-Marathon umbenannt. Der Name Tusem-Marathon ist in der Läuferszene weiterhin ein geläufiger Begriff. Seit 2006 ist der Energieversorger RWE Namenssponsor, der offizielle Titel lautet seit 2016 innogy Marathon – Rund um den Baldeneysee. Zum 60. Jubiläum 2022 präsentierte sich der Lauf unter dem Namen Westenergie Marathon.

1974, bei der ersten Teilnahme von Frauen, erzielte Christa Vahlensieck mit 2:42:38 h eine Weltbestzeit, die jedoch nicht anerkannt wurde, da sich die Strecke bei einer Nachmessung als zu kurz herausstellte.

Bis 1980 wurde eine Pendelstrecke am Hardenbergufer an der Südseite des Baldeneysees gelaufen. Seit 1981 verläuft die nach den Richtlinien von DLV und AIMS vermessene Strecke zweimal rund um den Baldeneysee mit einer zusätzlichen Wendeschleife in der ersten Runde. Die moderaten Temperaturen im Frühherbst, die gut ausgebauten Radwege und das flache Profil lassen schnelle Zeiten zu.

Im Anfangsjahr 1963 waren 50 Läufer unterwegs. Heute ist der Lauf auf insgesamt 3000 Teilnehmer begrenzt, um Behinderungen bei Überrundungen wegen der engen Platzverhältnisse auf der Strecke zu vermeiden.

Seit 2003 wird im Rahmen des Marathons am Vortag die Walking- und Nordic-Walking-Veranstaltung Walking-Day durchgeführt. Nach etwa 300 Startern im Erstlingsjahr waren im Jahr 2007 rund 900 Walker und Nordic-Walker unterwegs. Aufgrund des hohen Zulaufs wurde die Veranstaltung im Jahr 2008 erstmals durch auch einen gesonderten Sponsor präsentiert. Die längste Walking-Strecke verläuft gegenüber dem Marathon nur einmal um den Baldeneysee und ist 14 Kilometer lang. Angeboten werden auch Walking-Distanzen von 4,5 km und 8,5 km. Gestartet wird in zwei Wellen, indem vorab die im Durchschnitt schnelleren Walker auf die Strecke geschickt werden. Einige Minuten später folgen die Nordic-Walker.

Die 58. Westenergie-Marathon „Rund um den Baldeneysee“ 2020 unter Corona-Bedingungen wurde als offizielle Ausgabe des Essen-Marathons gezählt, war jedoch nur Mitgliedern des Vereins TUSEM Essen und Vertretern aus den Reihen der Sponsoren vorbehalten. Über die Marathon-Distanz erreichten acht Männer und drei Frauen das Ziel.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:14:36, Werner Grommisch, 1987
 Frauen: 2:27:30, Kristina Hendel, 2021

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, arrs.run

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen
 German Road Races

Weblinks 
 Offizielle Website
 Streckenprofil auf laufen-in-Essen.de
 Läuferbericht von Rund um den Baldeneysee 2006 auf laufspass.com
 Läuferbericht von Rund um den Baldeneysee 2007 auf marathon4you.de

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Deutschland
Sportveranstaltung in Essen
Erstveranstaltung 1963